Totham kan syfta på:

 Great Totham, Essex, England
 Little Totham – en by och en civil parish i Maldon i Essex i England